Malik Abubakari – calciatore ghanese
 Mohammed Abubakari – calciatore ghanese con cittadinanza svedese naturalizzato greco